Adobe Flash, een computerprogramma om interactieve animaties mee te maken;
Adobe Flash Player, een computerprogramma dat gebruikt wordt om Flash-animaties af te spelen;
Flash (band), een band uit de jaren 70 met Peter Banks;
Flash (DC Comics), vier stripfiguren van DC Comics;
Televisieseries gebaseerd op de gelijknamige superheld Flash:
The Flash (televisieserie uit 1990);
The Flash (televisieserie uit 2014).
Flash (pyrotechnisch mengsel), een explosief mengsel;
Flash (Queen), een single van de popgroep Queen;
Flash Nieuwleusen, een Nederlandse volleybalvereniging;
Flash Veendam, een Nederlandse volleybalvereniging;
Flashgeheugen, een vorm van computergeheugen;
Splash (zeilboot), of met andere tuigage Flash, een kleine open zeilboot;
FLASH (single), een single van Perfume.

Zie ook 
Fläsch, een dorpje in Zwitserland
Flash Gordon (doorverwijspagina)